Grünhorn est un nom porté par deux sommets des Alpes bernoises, en Suisse :

 Grosses Grünhorn, Gross Grünhorn, ou souvent simplement Grünhorn, culminant à  d'altitude ;
 Kleines Grünhorn ou Klein Grünhorn, culminant à  d'altitude.